Il codice penale militare tratta dei reati commessi da personale militare.

Esso si articola in:
 Codice penale militare di pace
 Codice penale militare di guerra